Bobicești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bobicești (Olt), Gemeinde im Kreis Olt
 Bobicești (Prahova), Dorf im Kreis Prahova